Il singolare del torneo di tennis Munich Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bryan Shelton che ha battuto in finale Gianluca Pozzi 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Udo Riglewski (primo turno)
 Markus Zoecke (primo turno)
 Andres Võsand (primo turno)
 Brad Pearce (primo turno)

 Rikard Bergh (primo turno)
 Ricki Osterthun (secondo turno)
 Simone Colombo (primo turno)
 Peter Nyborg (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Munich Challenger 1989